Yacuiba (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Yacuiba (plaats), de gelijknamige hoofdplaats